Now steht für:
 Now, der 22. Buchstabe des armenischen Alphabets, siehe Ն
 Now (Damon-Locks-Album), Musikalbum (2021)

NOW steht für:
 National Organization for Women, größte US-amerikanische feministische Organisation
 Nationale Organisation Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie, deutsche Forschungsförderorganisation
 NOW!, über das Internet ausgestrahltes Programmfernsehen, siehe RTL+ #Programmfernsehen auf NOW!
 Zweckverband Wasserversorgung Nordostwürttemberg, kommunaler Trinkwasser-Lieferer

Abkürzung